Il doppio del torneo di tennis Perth Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Kilderry e Grant Silcock che hanno battuto in finale Paul Baccanello e Josh Tuckfield 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Paul Kilderry /  Grant Silcock (Campioni)
 Steven Randjelovic /  Lovro Zovko (quarti di finale)

 Mark Nielsen /  Michael Tebbutt (quarti di finale)
 Paul Hanley /  Nathan Healey (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Perth Challenger 1999